Василий Сергеевич Орлов (1857—1907) — русский хоровой дирижёр и педагог; один из инициаторов и организаторов Всероссийского общества хоровых деятелей.

Биография 
Родился 25 января (6 февраля по новому стилю) 1857 года в селе Никольское Московской губернии. Его отец Сергей Афиногенович Орлов — причетник Николаевской церкви села Ржавки — пел в церковном хоре.

В возрасте восьми лет Василий был определен в Заиконоспасское духовное училище в Москве, но через год учёбы был вынужден бросить учёбу из-за недостатка средств. Домой он не вернулся и стал зарабатывать на жизнь пением в духовных частных хорах (до двенадцатилетнего возраста). В 1869 году пение мальчика услышал В. Н. Зверев — регент Синодального хора — и способствовал его устройству в хор и училище (на казенное содержание). Одновременно с пением в хоре Орлов учился в Синодальном училище, которое окончил в 1874 году и как отличный ученик получил рекомендацию на поступление в духовную семинарию. Но Василий принял другое решение — продолжать своё музыкальное образование и учиться в консерватории. В этом же году он стал студентом Московской консерватории по классу фагота, так как учащиеся в классах духовых инструментов освобождались от платы за обучение. Занятия в классе фагота проходили под руководством артиста оркестра Большого театра Г. К. Эзера. В 1876—1878 годах Орлов занимался в классе гармонии под руководством П. И. Чайковского. В 1880 году Василий сдал выпускные экзамены и получил звание свободного художника.

После окончания консерватории в течение 27 лет В. С. Орлов вёл педагогическую, музыкально-общественную, просветительскую и дирижёрскую деятельность. В 1879—1897 годах был учителем пения Елизаветинского училища (в 1899 году преобразовано в институт). В 1884—1893 годах работал в училище ордена святой Екатерины. В 1882—1886 годах Орлов — регент духовно-певческой капеллы Русского хорового общества, также руководил хором Московского университета. С 1886 года — регент Синодального хора. С 1901 года — директор Синодального училища; также дирижировал концертами объединенного церковного хора Москвы. В 1886—1898 годах преподавал хоровое пение в Усачевско-Черняевском училище.

Умер 10 ноября (23 ноября по новому стилю) 1907 года в Москве. В архивах государственных хранилищ СССР имеются документы, относящиеся к В. С. Орлову.

Литература 

 Великий русский регент В.С. Орлов / Е.Тугаринов. - М. : Музыка ; Изд-во Моск. подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2004 (ППП Тип. Наука). - 398 с. : ил.

Примечания

Ссылки 
 Василий Сергеевич Орлов — наследие: опыт и секреты работы с Синодальным хором.
 Регенты Москвы XX века в эпоху гонений на Церковь

Ученики Петра Чайковского